V soubojích 18. ročníku 2. slovenské fotbalové ligy 2010/11 (3. nejvyšší soutěž) se utkalo 16 týmů po dvou skupinách dvoukolovým systémem podzim – jaro. V následující sezóně byla třetí nejvyšší soutěž přejmenována na 3. ligu (pod stejným názvem v sezónách 1993/94 – 2005/06 a 2011/12 – dosud).

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Tabulky a výsledky 2. ligy sk. Západ v sezóně 2010/2011, soccerway.com 
 Tabulky a výsledky 2. ligy sk. Východ v sezóně 2010/2011, soccerway.com 

2010/11
Fotbal na Slovensku v roce 2010
Fotbal na Slovensku v roce 2011